Kingdom Come kan syfta på:

Kingdom Come (musikgrupp) – en amerikansk hårdrocksgrupp bildad 1987
Kingdom Come (musikalbum) – ett studioalbum från 1988 av Kingdom Come
Kingdom Come (sång) –  en låt skriven av Bobby Ljunggren, Thomas G:son, Erik Bernholm och Anna Bergendahl, framförd av Anna Bergendahl
Kingdom Come: Deliverance – datorspel från 2017